est une expression anglophone signifiant « debout toute la nuit ». Elle peut faire référence à :

Radio 

 , émission radiophonique diffusée sur .

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;

Épisode 

 , titre original de La Sale Valentin,  de la  de 30 Rock ;
 ,  de la  de  ;
 ,  de la  de Les Castors allumés () ;
 ,  de la  de  ;
 , titre original de Nuit blanche,  de la  de  ;
 ,  de la  de Petit Ours () ;
 , titre original de Nuit blanche,  de la  de Dingue de toi () ;
 ,  de la  de  ;
 , titre original de Sexe, mensonge et quiproquo,  de la  de  ;
 , titre original du (RDV) d'Adam,  du  de la  de Mon copain de classe est un singe () ;
 , titre original de Nuit blanche,  de la  de La Vie secrète d'une ado ordinaire () ;
 ,  du  de la  dUn écureuil chez moi () ;
 , titre original du  de la  de Whitney.

 Musique 

 Chanson 

 , chanson d'Alex Clare présente sur l'album  sorti le  ;
 Up All Night, chanson de Blink-182 présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Drake présente sur l'album Thank Me Later sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Matt Willis présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Take That présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Unwritten Law présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Young Knives présente sur l'album  sorti le .
Up All Night, chanson de Beck, présente sur l'album Colors sorti en 2017.

 Album 

 , album de The Chic Organization sorti en  ;
 , album d'East 17 sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de John Scofield sorti le  ;
 , album de Kip Moore sorti le  ;
 , album des One Direction sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Razorlight sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des The Waifs sorti le  ;

 ''''', album de  sorti le .

Voir aussi